DBY steht für:
 Britannia Airways (Deutschland), ehemalige Fluglinie, ICAO-Code
 Flughafen Dalby (Australien), IATA-Code
 Derbyshire, englische Grafschaft, Chapman-Code

dby steht für:
 Dibiyaso, eine der Papuasprachen, ISO-639-3-Sprachcode

Abkürzung